

Geografia
 Boisseau – comune francese situato nel dipartimento del Loir-et-Cher

Persone
 Damien Boisseau (...) – attore e doppiatore francese
 Jocelyne Boisseau (–) – attrice francese
 Sébastien Boisseau (1974) – musicista francese